Rhea (auch: Rheia) steht für:

 (577) Rhea, Asteroid Nummer 577
 Rhea (Mond), zweitgrößter Mond des Planeten Saturn
 Rhea Mons, Schildvulkan auf der Venus
 Rhea (Mythologie), Göttin in der griechischen Mythologie
 Rhea Silvia, Mutter von Romulus und Remus, aus der römischen Mythologie
 eine Gattung flugunfähiger Vögel aus Südamerika, siehe Nandus
 Rhea Corner, Landspitze auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Rhea M, Film von Stephen King
 Rheischer Ozean (selten und fälschlich Rhea-Ozean)

Rhea ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Rhea (* 1964), kanadische Schauspielerin
 John Rhea (1753–1832), US-amerikanischer Politiker
 John Stockdale Rhea (1855–1924), US-amerikanischer Politiker
 William Francis Rhea (1858–1931), US-amerikanischer Politiker

Rhea ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rhea (Arkansas), im Washington County
 Rhea (Kentucky)
 Rhea (Oklahoma)
 Rhea (Texas), im Parmer County
 Rhea County, Verwaltungseinheit in Tennessee
 Rhea Mills, Texas

Siehe auch:
 REA